Kigoma steht für:

 Kigoma (Region), Region in Tansania
 Kigoma (Tansania), Hauptstadt der Region Kigoma
 Kigoma (Ruanda), Stadt in Ruanda
 Kigoma (Schiff), deutscher Passagierdampfer und Postschiff